Научная сеть оптических инструментов астрометрических и фотометрических наблюдений, НСОИ АФН, ({{lang-en|International Scientific Optical Network, ISON}}. До 2008 года Пулковская кооперация оптических наблюдателей, ПулКОН, ) — Международная научная оптическая сеть, состоящая из 30 телескопов, расположенных в 20 обсерваториях в десятке стран, включая Россию, Украину (Андрушёвская астрономическая обсерватория), Грузию (ГНАО), Узбекистан, Таджикистан, Молдову, Испанию (Тейде), Швейцарию (Обсерватория Циммервальда), Боливию (Tarija), США (Обсерватория RAS), Италию (Collepardo). Сеть автоматизированных телескопов занимается обнаружением и отслеживанием различных объектов в космическом пространстве. Проект ISON управляется институтом Келдыша РАН.

ISON открыл несколько широко известных комет: C/2010 X1 (Elenin) и C/2012 S1 (ISON).

См. также 
Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР
  PanSTARRS

Примечания

Ссылки 
  
  
 ISON, да не комета // Habrahabr, 2013-11-28
 Проект ISON (НСОИ АФН), сайт «Астрономия и Телескопостроение» (Карта, статьи, доклады)

Астрономические обсерватории
Российская академия наук
Телескопы